Desjardins peut désigner :
 Ernest Desjardins (1823-1886), géographe et historien français, frère d’Abel, père de Paul ;
 Ernest Desjardins (1840-1893), homme politique français.